Саяночка () — монотипный род двудольных растений семейства , включающий вид Саяночка странная ( (Willd.) Soják). Выделен чешским ботаником Иржи Сояком в 1980 году.

Синонимичное название — Sajania M.Pimen..

Единственный вид признаётся не всеми исследователями и, предположительно, Sajanella monstrosa может быть синонимом Schultzia compacta Ledeb..

Распространение, описание 
Единственный вид является эндемиком России, распространённым в Сибири.

Листорасположение очерёдное. Соцветие — зонтик. Цветки пятилепестковые, с актиноморфным околоцветником. Плод — семянка (вислоплодник).

Примечания 

Флора Азии
Зонтичные
Монотипные роды растений
Эндемики Сибири